Diese Liste der Bürgermeister von Milwaukee verzeichnet alle Bürgermeister der Stadt Milwaukee im Bundesstaat der Vereinigten Staaten Wisconsin seit deren Gründung im Jahr 1846.

Weblinks 
 Liste der Bürgermeister von Milwaukee in der Notable Names Database (englisch)

!
Milwaukee
Burgermeister Milwaukee